Прокл (від ,  — преславний, од слів  — підсилювальна приставка і  — слава) — чоловіче ім'я давньогрецького походження.

 Прокл — перший цар Спарти з з династії Евріпонтидів бл. 930 до н. е.
 Прокл Діадох — давньогрецький філософ-неоплатонік.
 Святий Прокл — візантійський святий та константинопольський патріарх, учень Йоана Золотоустого.